Операция «Регенбоген» может означать одно из двух событий Второй мировой войны:
 Бой в Баренцевом море
 Операция «Регенбоген» (1945)